

Persone 
 Anna Margherita Miotto,  politica italiana.
 Antonio Miotto, alpinista italiano
 Antonio Miotto, militare e aviatore decorato con la medaglia d'oro al valor militare alla memoria
 Franco Miotto, saggista, psicologo e accademico italiano
 Giancarlo Miotto, petroliere italiano
 Guido Miotto, militare eroe italiano, decorato con Medaglia d'oro al valor militare alla memoria durante la seconda guerra mondiale